Profili – album dei New Trolls
 Profili – dipinto di Remo Brindisi
 Profili - libro di Sylvana De Mari

Pagine correlate
Profilo